Münder steht für:

 Bad Münder am Deister, Stadt in Niedersachsen
 Johannes Münder (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler und Autor